Ше́лли Але́ксис Дюва́ль (; род. 7 июля 1949, Форт-Уэрт, Техас) — американская актриса кино и телевидения, номинантка на премии BAFTA (1978) и «Эмми» (1988, 1992), обладательница приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале (1977).

Наиболее известна по участию в фильмах «Нэшвилл» (1975), «Три женщины» (1977), «Энни Холл» (1977), «Сияние» (1980), «Попай» (1980), «Бандиты во времени» (1981) и «Портрет леди» (1996).

Биография 
Шелли Алексис Дюваль родилась 7 июля 1949 года в Форт-Уэрте (штат Техас), в семье брокера по недвижимости Бобби Рут Кроуфорд и её мужа, адвоката Роберта Ричардсона Дюваля. В семье росли и три брата Шелли — Скотт, Шэйн и Стюарт. Дюваль училась в школе , после окончания которой она некоторое время продавала косметику. Дебют Шелли в кино состоялся в 1970 году, когда она была замечена людьми режиссёра Роберта Олтмена и сыграла в его комедии «».

Олтмен был настолько потрясён Дюваль, что пригласил и в следующие свои фильмы: вестерн «Маккейб и миссис Миллер» (1971), криминальную драму «Воры как мы» (1974) и мюзикл «Нэшвилл» (1975). С 1977 года карьера Дюваль пошла в гору: актриса была награждена призом за лучшую женскую роль на 30-м Каннском кинофестивале за исполнение роли Милли Ламмурё в драме Роберта Олтмена «Три женщины». За эту же роль Шелли была выдвинута на соискание престижной британской премии BAFTA, но на церемонии вручения проиграла Дайан Китон. В том же году актриса появилась в романтической комедии Вуди Аллена «Энни Холл», получившей премию «Оскар» за лучший фильм года.

Следующая роль Дюваль была наиболее прославленной в её карьере. Актриса перевоплотилась в Венди Торренс, жену писателя Джека Торренса, постепенно сходящего с ума, в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» (экранизация одноимённого романа Стивена Кинга). Мужа героини Дюваль сыграл «оскароносный» актёр Джек Николсон. Несмотря на успех и популярность фильма, сама Дюваль удостоилась отрицательных отзывов за актёрскую игру в этом фильме и была номинирована на «антипремию» «Золотая малина», но статуэтка отошла к Брук Шилдс. Наиболее значимые роли Дюваль в 1980-х годах — Олив Ойл в «Попае» (1980), Панси в «Бандитах во времени» (1981), Сьюзан Франкенштейн в «Франкенвини» (1984) и Дикси в «Роксане» (1987).

За продюсирование телесериалов «» и «Сказки на ночь от Шелли Дюваль» актриса была удостоена двух номинаций на телевизионную премию «Эмми» в 1988 и 1992 годах соответственно. С 2002 года в кино не снималась.

После 20-летнего перерыва в актёрской карьере Дюваль собирается вернуться, чтобы сыграть в фильме ужасов «Лесные холмы» (2023).

Личная жизнь 
Шелли Дюваль была замужем за продюсером Бернардом Сэмпсоном с 1970 по 1977 год. C 1976 по 1979 год Дюваль встречалась с известным музыкантом и композитором Полом Саймоном.

В ноябре 2016 года впервые после долгого перерыва появилась на телевидении в телешоу Доктора Фила, где признается, что страдает психическим расстройством. Выпуск подвергся жесткой критике. В том числе, Вивиан Кубрик, дочь известного режиссёра Стэнли Кубрика, который работал с актрисой над фильмом «Сияние», заявила, что шоу издевательское и крайне жестокое. После выхода в эфир благотворительная организация выступила в качестве спонсора лечения Шелли.

Фильмография

Кино

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США